Jan Holoubek je jméno více známých osob: 
 Jan Holoubek (1949), český grafik a malíř
 Jan Holoubek (vydavatel) (1981), mediální podnikatel a redaktor, zakladatel a ředitel Parlamentních listů, šéfredaktor PrahaIn.cz atd. 
 Jan Holoubek (režisér) (1978), polský filmový režisér